Jawa har flere betydninger:
 Jawa (motorcykel) – en tjekkisk motorcykel- og tidligere også bilfabrikant
 Jawa – et folkefærd i det fiktive Star Wars-univers, se Star Wars-racer

Se også 
 Java